Берташ Василь Михайлович — український політик, голова Рівненської ОДА.
 Берташ Віталій Андрійович (* 1972) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища